William Bullock (naturaliste) (1773-1849).
 William Bullock (acteur) (vers 1657-1740).
 William Bullock (inventeur) (1813-1867).
 William Henry Bullock (1927-2011), évêque catholique américain.
 William Bullock Clark (1860-1917), géologue américain.
 William Bullock Ives (1841-1899), homme politique canadien.
 William Bellinger Bulloch (1777-1852), sénateur américain.